Futbolnij klub Vorskla Poltava () er en ukrainsk fodboldklub fra byen Poltava. Den spiller sine hjemmekampe på Butovsky Stadion, opkaldt efter en af initiativtagerne til de moderne Olympiske Lege.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1955 som Kolhospnyk men skiftede i 1984 navnet til Vorskla, som er floden, der løber gennem byen.

Klubben startede i 1992 i den næstbedste række i Ukraine og avancerede til den bedste række efter sæsonen 1995-96.
Allerede i den første sæson blev det til en tredjeplads, hvilket stadigvæk er klubbens bedste placering i Ligaen.
I sæsonen 2008-09 vandt klubben den ukrainske pokalturnering med en 1-0 sejr over Sjakhtar Donetsk.

Titler 
 Ukrainske mestre (0):
 Ukrainske pokalmestre (1): 2008-09

Historiske slutplaceringer

Europæiske deltagelse

Nuværende trup 
Pr. 16. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell 
 Premjer-liha officiell 

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1955